Татья́на Григо́рьевна Архи́пова (род. 2 апреля 1941, Московская область, РСФСР, СССР) — советский, российский историк, специалист в области истории России, политической истории, истории российской государственности, истории государственных учреждений, истории общественных организаций. Доктор исторических наук (1992), профессор (1995), заведующая кафедрой государственных учреждений и общественных организаций Российского государственного гуманитарного университета (с 1994). Заслуженный профессор РГГУ. Автор около 300 научных и учебно-методических трудов, в том числе двух учебников и семи монографий.

Биография 
Татьяна Григорьевна Архипова родилась 2 апреля 1941 года в Московской области (РСФСР, СССР).

В 1963 году окончила Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ), факультет архивного дела.

В 1963—1969 годы — заведующая архивом и библиотекой Конструкторского бюро Главного управления сигнализации и связи Министерства путей сообщения (КБ ЦШ МПС).

С 1969 года — работа в Московском государственном историко-архивном институте (МГИАИ): преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующая кафедрой государственных учреждений и общественных организаций (с 1994), декан факультета документоведения РГГУ (1999—2013).

В 1970 году в МГИАИ защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидат исторических наук. Тема — «Высшие комитеты России второй четверти XIX в. (К истории кризиса феодально-крепостнического государства)». В 1992 году в РГГУ — диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук. Тема — «Высшие и центральные государственные учреждения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (Организация и основные направления деятельности)».

Учёное звание — профессор (1995).

Член диссертационного совета Д 212.198.07 по историческим наукам (РГГУ).

Сфера научных интересов 
История России, политическая история, история государственных учреждений России.

Основные печатные труды

Монографии, коллективные монографии 
 Архипова Т. Г. Государственный аппарат РСФСР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг). — М.: 1981.
 Архипова Т. Г. Управление местной промышленностью и промысловой кооперацией РСФСР в годы Великой отечественной войны 1941—1945 гг. — М.: 1985.
 Архипова Т. Г. Советы Московской области в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — М.: 1989;
 Архипова Т. Г. (в соавторстве). Административно-территориальное устройство России. История и современность. — М.: 2003.
 Архипова Т. Г. (в соавторстве). Представительная власть в России: история и современность. — М.: 2004.
 Архипова Т. Г. (в соавторстве). Административные реформы в России: история и современность. — М.: 2006.
 Архипова Т. Г. (в соавторстве). История железных дорог России. ХIX—XXI вв. — М.: 2012.

Учебники, учебные пособия 
 Архипова Т. Г., Сенин А. С., Румянцева М. Ф. История государственной службы России. ХVШ—XX века. Учебное пособие. — М.: 1999.
 Архипова Т. Г. Государственность современной России: Учебное пособие. — М.: 2003.
 Архипова Т. Г., Малышева Е. П. Современная организация государственных учреждений России. Учебник для вузов. — М.: 2006, 2007.
 Архипова Т. Г., Бахтурина А. Ю., Киличенков А. А., Крушельницкий А. В., Сенин А. С., Шаповалова Л. Д., Шацилло В. К. Военные архивы: Программы дисциплин бакалавриата по направлению № 034700 — «Документоведение и архивоведение». — М.: Изд. «Спутник+», 2012. — 83 с. — 
 Архипова Т. Г., Малышева Е. П. Организация государственных учреждений в России: 1917—2013. Учебник для вузов. — М.: 2014.

Основные статьи 
 Архипова Т. Г. The problem of orphans and the solution in modern Russia: the institutional dimension // Revista INFAD. 2013. № 1. Vol. 1.
 Архипова Т. Г. Институт земств в системе управления Российского государства/ Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы. Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 22 — 23 мая 2014 г.) М.-СПб.: ИРИ РАН, Центр гуманитарных инициатив. — М.: 2015.
 Архипова Т. Г. Отец глазами сына: воспоминания С. Н. Хрущева как исторический источник // Актуальные проблемы источниковедения: Материалы 1У Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права. Витебск, 20—21 апреля 2017 г. // Витебский государственный университет. — Витебск: 2017.
 Архипова Т. Г. Особенности советской парламентской системы и формирование ее правовой базы // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2017. № 2(12).
 Архипова Т. Г. Современная российская государственность и перспективы ее модернизации // Вестник РГГУ. Научный журнал, серия «История. Филология, Культурология. Востоковедение». 2017. № 8 (29).
 Архипова Т. Г., Сенин А. С. Кафедре истории государственных учреждений и общественных организаций — 65 лет // Вестник РГГУ. Научный журнал, серия «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информационная безопасность». 2017. № 2 (8).
 Архипова Т. Г., Андреев М. А. Становление новых властных институтов. Октябрь 1917 — июль 1918 г. // Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 т. / Отв. ред. Петров Ю. А. — М.: РОССПЭН 2017, Т. 1. Разд. V. Гл. 6.
 Архипова Т. Г. Организация и деятельность государственного аппарата России в первые месяцы советской власти в отечественной историографии // Великая российская революция. 1917: сто лет изучения: Материалы международной научной конференции (Москва, 9-11 октября 2017 г.). — М.: ИРИ РАН. 2017.

Воспоминания 
 Архипова Т. Г. Предисловие // Российская государственность: традиции, преемственность, перспективы: Материалы II Чтений памяти профессора Т. П. Коржихиной 26—27 мая 1999 г. — М.: 1999. С. 9—10.
 Архипова Т. Г. Николай Петрович Ерошкин: о моём Учителе // Учителя учителей. Очерки и воспоминания. — М.: Изд. РГГУ, 2009. С. 40—50. — 
 Архипова Т. Г. Николай Петрович Ерошкин: человек и учёный, определивший мою судьбу // Новый исторический вестник. 2010. № 24. С. 110—123.
 Архипова Т. Г. Мои незабвенные: Ерошкин, Степанский, Смирнова, Муравьёв // «Новый исторический вестник» к 80-летию МГИАИ-РГГУ: избранное, 2005—2010. — М.: 2011.
 Архипова Т. Г. Памяти Т. П. Коржихиной // Государство и общество России в ХХ—ХХ1 вв.: Новые исследования [Сб. статей]. — М.: РГГУ, 2013. С. 9—15.

Государственные награды, почётные звания 
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Почётный архивист
 Заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного университета
 Почётный профессор Петрозаводского государственного университета
 Ветеран труда
 Академик Международной академии информатизации

Интервью 
 Интервью с Татьяной Архиповой. (Беседовала Землякова Елизавета) // Сайт ВШЭ, 28.11.2012

Примечания

Литература 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Кто есть кто в РГГУ. Краткий биографический справочник. — М.: 1993. С. 18. — 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Кто есть кто в РГГУ. Краткий биографический справочник. — М.: 1997. С. 17—18. — 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Кто есть кто в РГГУ. Краткий биографический справочник. — М.: 2002. С. 31—32. — 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографический словарь / Под ред. В. А. Динеса. Сост. А. А. Чернобаев. — Саратов: Издательский центр Саратовского государственного социально-экономического университета. 1998. — 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Биобиблиографический словарь / Сост. А. А. Чернобаев. — Саратов: Издательский центр Саратовского государственного социально-экономического университета. 2000. — 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Историки России XX века: Биобиблиографический словарь /Сост. А. А. Чернобаев. — Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет. 2005. Т. 1. С. 61. — 
 Архипова Татьяна Григорьевна // Чернобаев А. А. Историки России конца ХІХ — начала XXI века: биобиблиографический словарь. В 3 т. — М.: Собрание, 2015. — Т. 1. С. 316. —

Ссылки 
 Профиль в РИНЦ
 Страница в рубрике «Кто есть кто в РГГУ» на сайте РГГУ
 Труды в каталоге РГБ

Историки по алфавиту
Историки XX века
Историки XXI века
Историки СССР
Историки России
Архивисты России
Доктора исторических наук
Выпускники МГИАИ
Преподаватели МГИАИ
Заслуженные профессора Российского государственного гуманитарного университета
Мемуаристы России
Женщины-историки
Авторы учебников истории